Nocticolidae är en familj av kackerlackor. Nocticolidae ingår i överfamiljen Polyphagoidea, ordningen kackerlackor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nocticolidae 32 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kackerlackor
Nocticolidae